Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus
 el nombre común de la planta Juniperus phoenicea
 el nombre común de la planta '''''Juniperus thurifera